Ранчо ел Бахио има више значења:

 Ранчо ел Бахио (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Бахио (Тускуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Бахио (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ел Бахио (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику